Grupa C jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2015.

Tabela

Mecze

Ghana – Senegal

Algieria – Republika Południowej Afryki

Ghana – Algieria

Republika Południowej Afryki – Senegal

Republika Południowej Afryki –  Ghana

Senegal – Algieria

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2015